Изабе́ль (от  [Элише́ва] «Бог мой — клятва; почитающая Бога; заклинающая Богом») — женское имя; в русском — Елизавета.

 Изабель (роман) — роман Гая Гэвриела Кея.
 Изабель (фильм) — нидерландский фильм 2011 года.
 Изабель, Кэтрин (род. 1981) — канадская актриса кино, телевидения и озвучивания.

Другое 
 Изабель — персонаж серии игр Animal Crossing.
 Изабель — маленький ударный кратер находящийся в юго-западной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.

См. также 
 Исабель
 Изабелла
 Исабела